Stratificazione – in archeologia, la disposizione di strati archeologici omogenei 
Stratificazione – in geologia, la disposizione delle rocce in strati sovrapposti, con quelle più antiche alla base e quelle via via più recenti che le vanno a coprire
Stratificazione – in botanica, disposizione di specie vegetali in strati orizzontali.
Stratificazione sociale – condizione degli strati sociali collocati vicini o sovrapposti in una scala di superiorità o inferiorità relativa a seconda della ricchezza, del potere, del prestigio etc.